

Patronyme 

 William Alland, un acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain.

Toponyme 

 Alland, une commune de Basse-Autriche, en Autriche.

Voir aussi